Dörnhof ist geographischer Name:

Orte:
 Dörnhof (Aufseß), Ortsteil der Gemeinde Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Dörnhof (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Dörnhof (Gräfenberg), Ortsteil der Stadt Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Dörnhof (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Dörnhof (Kasendorf), Ortsteil des Marktes Kasendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Dörnhof (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Dörnhof (Kupferberg), Ortsteil der Stadt Kupferberg, Landkreis Kulmbach, Bayern

Burg:
 Burgstall Dörnhof, abgegangene Burg bei Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Dornhof
 Dörrhof